Иосиф Камберлен (1756—1821) — скульптор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Воспитанник Антверпенской художественной школы. Окончил свое образование в Париже, откуда вернулся в отечество (1798). Переселился в Санкт-Петербург (1805). Здесь он исполнял колоссальные группы для украшения новой Биржи, многие памятники, в том числе графа Завадовского, и проект фронтона для Военной школы.

Получил звание «назначенного в академики» (1807).

Был возведён был в звание академика (1809) за статую «Днепр» для установки у подножия одной из Ростральных колонн.

Жил в Петербурге (с 1805). Губернский архитектор в Тифлисе (1816–1821).

Известные работы: «Днепр» (Нептун),  декоративная скульптура у подножия Ростральной колонны (1809); надгробия: князя А. М. Белосельского-Белозерского (1810), графа П. В. Завадовского (1812) в Некрополе XVIII в. Александро-Невской лавры.На сегодняшний день не сохранился ни один портрет скульптора.

Примечание

Литература

Ссылки